Эдельсон — фамилия:
 Эдельсон, Аполлон Николаевич (1827—1896) — рижский и лифляндский архитектор, проектировщик, церковный зодчий.
 Эдельсон, Беки (1892—1973) — американская анархистка, член организации Индустриальные рабочие мира.
 Эдельсон, Давид Яковлевич (1915—1941) — советский оператор-документалист.
 Эдельсон, Евгений Николаевич (1824—1868) — русский литературный критик, переводчик, философ. Друг молодости А. Н. Островского и А. А. Григорьева